Amager CR 80 års Jubilæumsløb var et dansk DCU licensløb. Det godt 140 km lange linjeløb blev kørt den 27. juni 2021 med start og mål på Skovvej på Amager. Løbet blev arrangeret af Amager Cykle Ring, og var det 17. eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021. Da Amager Cykle Ring i 2020 fyldte 80 år, havde man i august planlagt det oprindelige 80 år Jubilæumsløb, men dette blev aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Der skulle køres ti omgange på en 14 km lang rundstrækning.

Løbets vinder blev Rasmus Bøgh Wallin fra , da han spurtbesejrede Martin Toft Madsen fra . ’ Mathias Larsen tog den sidste plads på podiet, 44 sekunder efter vinderen.

Resultat

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
CR 80 års Jubilæumsløb